Decourcelle ist der Familienname folgender Personen: 

 Adrien Decourcelle (1821–1892), französischer Librettist und Schriftsteller, Vater von Adrien Decourcelle  
 Pierre Decourcelle (1856–1926), französischer Schriftsteller Sohn von Adrien Decourcelle

Siehe auch:
 De Courcelles